KVK steht für:
 Kadervorkurs, einen Kurs für Führungspersonen des Militärs oder des Zivilschutzes in der Schweiz zur Planung eines Wiederholungskurses
 Kajakverein Klagenfurt, Kanuverein in Klagenfurt
 Kardiovaskuläre Krankheit, ein Synonym für Herz-Kreislauf-Erkrankung
 Karlsruher Virtueller Katalog, eine Meta-Suchmaschine von Bibliotheks- und Buchhandelskatalogen weltweit
 Kommunistische Volkspartei Kasachstans
 Krankenversichertenkarte
 Kreisverbindungskommando der Bundeswehr
 Kriegsverdienstkreuz, unterschiedliche Auszeichnungen deutscher Staaten
 Krankenversicherungskarte

KvK steht für:
 Kamer van Koophandel, die niederländische Handelskammer

kvk steht für:
 Koreanische Gebärdensprache (ISO-639-3-Code)

Siehe auch:
 KVK-Trigramm, v. a. in der Lernpsychologie und in Gedächtnistests eingesetzte Buchstabenfolge

KVK